Ранчо Фелис има више значења:

 Ранчо Фелис, Колонија Чапултепек (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Фелис (Тихуана), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику